Доли́нина — женская форма русской фамилии Долинин. 

 Известные носители 
 Долинина, Анна Аркадьевна (настоящая фамилия Искоз; 1923—2017) — российский востоковед-арабист, литературовед и переводчик, педагог; дочь А. С. Долинина.
 Долинина, Наталья Григорьевна (урождённая Гуковская; 1928—1979) — русский советский писатель и драматург, филолог, преподаватель.
 Долинина, Ирина Николаевна — российская журналистка. См. также 
 Долинино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области России.